Бра́унінг ():

Персоналії 

 Джеймс Натан Браунінг (1850–1921) — американський політик, 20-й віце-губернатор Техасу.
 Джон Мозес Браунінг — американський зброяр, винахідник
 Джон Браунінг — американський піаніст
 Курт Браунінг — канадський фігурист і хореограф, чотириразовий чемпіон світу в чоловічому одиночному катанні.
 Логан Браунінг — американська співачка, теле- та кіноактриса.
 Роберт Браунінг (1812–1889) — англійський поет і драматург, його найбільш відома робота «Кільце і книга».
 Сесіл Браунінг — британський гравець в рэкетс, призер літніх Олімпійських ігор.
 Чарльз Альберт Браунінг — американський основоположник жанру горрор в кінематографі.
 Елізабет Баррет Браунінг (1806–1861) — відома англійська поетеса Вікторіанської епохи.
 Емілі Браунінг — австралійська акторка.
 Таяс Браунінг (1994) — англійський футболіст, захисник.
 «Браунінги» — псевдонім літературного дуету XIX століття, що складається з Роберта Браунінга і Елізабет Баррет Браунінг.

Топоніми 

 Браунінг — місто, штат Міссурі
 Браунінг — місто, штат Монтана
 Браунінг — місто, штат Вісконсин
 Браунінг — селище, штат Іллінойс

Зброя 
 Browning Arms Company — торгова марка виробника зброї Browning Arms Company.
 Browning M1917